Волжская военная флотилия — оперативно-тактическое образование военно-морского флота в разные периоды существования Советского государства.

Гражданская война в России 
Волжская военная флотилия — военно-морское формирование действовавшее в Волго-Камском бассейне во время Гражданской войны в России. Часто — обобщающее название различных речных флотилий, действовавших на стороне «красных» во время Гражданской войны:
 Военная флотилия Казанского волжского плёса — создана 13 мая 1918 года и впоследствии вошедшая в Волжскую военную флотилию.
 Волжская военная флотилия (Волжско-Камская) — создана 10 июля 1918 года в Нижнием Новгороде. В июле 1919 года была объединена с Астраханско-Каспийской военной флотилией, образовав Волжско-Каспийскую военную флотилию.
 Камская бронефлотилия — часть Волжской военной флотилии (Камский отряд), действовавшая в бассейне реки Кама с сентября 1918 года.
 Вольская флотилия — созданная 14 апреля 1918 года для поддержания революционного порядка на Средней Волге и с 31 июля действовала под единым командованием с Военной Волжской флотилией.
 Военная Волжская флотилия — создана 31 июля и действовала в районе Саратова совместно с Вольской флотилией до 10 сентября 1918 года.
 Отряд судов, оперирующих между Саратовом и Самарой — соединение, созданное 10 сентября 1918 года путём объединения Вольской флотилии и Военной Волжской флотилии.
 Военно-Волжская флотилия — создана 1 июля 1918 года в Царицыне и существовала до 17 сентября 1918 года, когда вошла в состав Волжско-Каспийского военного и торгового флота Северо-Кавказского военного округа (с 23 сентября Южного фронта).
 Волжско-Каспийский военный и торговый флот Северо-Кавказского военного округа (с 23 сентября Южного фронта) — создан 17 сентября 1918 года и активно действовал до 25 октября, когда все суда были включены в состав Астрахано-Каспийской военной флотилии.
Кроме «красных» военных флотилий в бассейне Волги существовали «белые» военно-морские соединения:
 Речной боевой флот Поволжской народной армии — действовал в течение лета — осени 1918 года под командованием контр-адмирала Г. К. Старка.
 Волжская военная флотилия в составе Кавказской армии — действовала в июне-декабре 1919 года под командованием капитана первого ранга А. Н. Заева.

Великая Отечественная война 
 Волжская военная флотилия (Великая Отечественная война) — военно-морское формирование, действовавшее во время Великой Отечественной войны в бассейне реки Волга.

Примечания

Литература